Greatest Hits — збірка фрістайлів американського репера Chamillionaire, видана на CD лейблом Push Recordz 2003 року. Оформлення: Майк Фрост. Chopped & screwed зробив OG Ron C.

Список пісень

Диск 1 
 «Intro» — 0:50
 «Flow (Batter Up)» — 1:50
 «Flow (Ms. Jackson)» — 2:43
 «Flow (King Koopa)» — 2:14
 «Flow (Ochie Wally)» — 1:52
 «Flow (Don't Stare at Us)» — 2:45
 «OG Ron C» — 2:30
 «Flow (Runnin the Game)» — 1:46
 «Flow (Lap Dance)» — 1:17
 «Flow» — 1:35
 «Flow (Air Force 1)» — 1:49
 «Flow (This Is for My Gangstas)» — 1:01
 «Flow» — 2:11
 «Flow (Let Me Blow Ya Mind)» — 2:07
 «Flow (CCC Runnin da Game)» — 0:27
 «Flow (Can't Deny It)» — 2:03
 «Flow (Rich Niggaz)» — 2:03
 «Flow» — 2:16
 «Flow (E.I.)» — 2:38
 «Flow (Set It Off)» — 1:28
 «Flow (After tha Kappa)» — 1:36
 «Flow (Next Episode)» — 1:49
 «Flow (N.B.A.)» — 1:51
 «Flow (Bonnie and Clyde)» — 2:11
 «Flow (Street Shit)» — 1:51
 «Flow» — 2:00
 «Flow (Ugly)» — 1:33
 «Flow (Cadillac Pimpin')» — 2:46
 «Flow (Gotta Make It to Heaven)» — 1:47
 «Flow (Me & My Brother)» — 1:45
 «Flow (U Got Mail)» — 1:19
 «Flow (Parking Lot Pimpin)» — 1:44
 «Flow (Power Up)» — 1:19
 «Flow (New Jersey)» — 0:47
 «Flow (Ghetto)» — 1:13
 «Flow (Move Bitch)» — 1:13
 «Flow (Eye of the Tiger)» — 1:26
 «Flow (Da Hardest)» — 1:28
 «Flow (We Told Y'all)» — 2:10
 «Flow (Already Know}» — 1:44
 «Flow (Coming Out)» — 1:07
 «Flow (Nothin)» — 1:39
 «Flow (Koopa)» — 1:13
 «Flow (Broke Hoes)» — 1:25
 «Flow» — 3:04

Диск 2 
 «Flow» — 1:46
 «Flow» — 2:23
 «Flow (Is Dat Yo Chic)» — 1:53
 «Flow» — 1:25
 «Flow (We Thuggin)» — 1:14
 «Flow (Pass the Couvarsia)» — 2:10
 «Flow» — 1:07
 «Flow» — 1:36
 «Flow» — 1:26
 «Flow (Peaches n Cream)» — 2:02
 «Flow (Where da Party At)» — 1:52
 «Flow» — 1:52
 «Flow» — 1:27
 «Flow» — 1:36
 «Flow» — 1:34
 «Flow (What It Is Right Now)» — 1:29
 «Flow» — 1:21
 «Flow (When the Last Time)» — 1:57
 «Flow (Made You Look)» — 1:10
 «Flow (Follow Me Now)» — 1:08
 «Flow» — 1:41
 «Flow (Day 2 Day Grindin)» — 1:47
 «Flow (Badboyz)» — 0:30
 «Flow» — 1:26
 «Flow» — 1:29
 «Flow» — 1:15
 «Flow (Drag Em n da River)» — 1:19
 «Flow (Give Me the Light)» — 1:58
 «Flow (The Real Slim Shady)» — 1:45
 «Flow (Hot Girl)» — 1:14
 «Flow (Never Scared)» — 2:18
 «Flow» — 1:43

Посилання 

Альбоми Chamillionaire